Махтумкули () может означать:
 Махтумкули (1727 или 1733—1783) — туркменский поэт.
 Махтумкули — город в юго-западной части Туркмении в Балканском велаяте.
 Махтумкулийский этрап — этрап в Балканском велаяте Туркмении.
 Махтумкули — зоны газонефтяного месторождения Туркмении.

Примечания